Kalungu (Congo), plaats in Congo-Kinshasa
 Kalungu (Oeganda), plaats in Oeganda
 Kalungu (district), district in Oeganda